La denominación de Bayer Rho Arietis (ρ Ari / ρ Arietis) designa tres diferentes estrellas en la constelación de Aries:

 ρ¹ Arietis (44 Arietis), estrella de tipo espectral A. 
 ρ² Arietis (45 Arietis), gigante roja de tipo M y variable semirregular, llamada también RZ Arietis.
 ρ³ Arietis (46 Arietis), estrella de tipo F.

En ocasiones, ρ³ Arietis es conocida simplemente como ρ Arietis.